Биляча може да се отнася за:

 Биляча, село в община Буяновац, Прешевско, Сърбия;
 Биляча, село в община Братунац, Република Сръбска, Босна и Херцеговина.